Bestimmtheitsgrundsatz, Bestimmtheitsgebot und Bestimmtheitsprinzip stehen für folgende Rechtsgrundsätze:

in Deutschland:
 Staatsrechtlicher Bestimmtheitsgrundsatz (Deutschland)
 Strafrechtlicher Bestimmtheitsgrundsatz (Deutschland)
 Sachenrechtlicher Bestimmtheitsgrundsatz (Deutschland)

in Österreich:
 Staatsrechtlicher Bestimmtheitsgrundsatz (Österreich)
 Strafrechtlicher Bestimmtheitsgrundsatz (Österreich)
 Zivilrechtlicher Bestimmtheitsgrundsatz (Österreich)

in Liechtenstein:
 Staatsrechtlicher Bestimmtheitsgrundsatz (Liechtenstein)
 Strafrechtlicher Bestimmtheitsgrundsatz (Liechtenstein)
 Zivilrechtlicher Bestimmtheitsgrundsatz (Liechtenstein)

Siehe auch:

 Bestimmtheit